Бичу́рский райо́н () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Бурятия Российской Федерации.

Административный центр — село Бичура.

География 

Бичурский район находится на юге Бурятии. Граничит на северо-западе с Селенгинским, на севере — с Мухоршибирским, на западе и юге — с Кяхтинским районами республики. На востоке проходит граница с Забайкальским краем.

С запада на восток территория района простирается по Бичурской котловине, в долине среднего течения реки Хилок. С севера котловина ограничена склонами Заганского хребта, с юга — отрогами Бичурской гряды Малханского хребта, с запада — долиной реки Чикой.

История 

Бичурский аймак Бурят-Монгольской АССР образован 11 февраля 1935 года.

1 февраля 1963 года Бичурский аймак включён в Мухоршибирский аймак.

11 января 1965 года Бичурский аймак вновь образован за счёт разукрупнения Мухоршибирского аймака.

В октябре 1977 года Бичурский аймак Бурятской АССР переименован в Бичурский район.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 22,04 тыс. чел.
 2035 — 20,35 тыс. чел.

Территориальное устройство 
Бичурский район разделён на следующие административно-территориальные единицы: 13 сельсоветов и 5 сомонов. 

Муниципальный район включает 17 муниципальных образований со статусом сельских поселений. Последние соответствуют сельсоветам и сомонам.

Населённые пункты 
В Бичурском районе 36 населённых пунктов.

 Упразднённые населённые пункты
В 2007 году в сельском поселении Топкинское было выделено село Дэбэн, а село Эдуй упразднено.

Достопримечательности 
В районе под охраной находятся Узколугский биосферный заказник, Шибертуйский ельник, минеральные источники, потухший вулкан, исторические и археологические памятники.
 Ползучие пески в окрестностях села Топки. Уникальный природный феномен — в песчаной подвижной массе исчезает любой предмет.
 Шибертуйский дацан — один из старейших буддийских дацанов, восстановленный местными жителями.
 Историко-краеведческий музей села Бичура.

Известные люди

Примечания

Ссылки 
 Официальный сервер органов государственной власти Республики Бурятия. Бичурский муниципальный район.
 Сайт села Бичуры.
 Культурная карта Бурятии — Бичурский район. 
 Официальный сайт администрации МО «Бичурский район».